На этой странице размещён список объектов 1-1000 «Нового общего каталога» (NGC).

Информация о созвездиях взята через Web-сервис VizieR. Морфологические типы галактик и объектов Малого Магелланового облака определены согласно базе данных NASA/IPAC Extragalactic Database. Прочая информация, если не указан особый источник, — из базы данных SIMBAD.

1-100

101—200

201—300

301—400

401—500

501—600

601—700

701—800

801—900

901—1000

Примечания 

 1
NGC